Бо́кус (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бокус, Макс (род. 1941) — американский политик.
 Бокус, Роберто (род. 1954) — итальянский кёрлингист.